Osoby o tym nazwisku:
 Grigorij Timoszenko – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Siemion Timoszenko – radziecki reżyser filmowy oraz scenarzysta
 Siemion Timoszenko – radziecki dowódca wojskowy